Turniej grupy C w ramach Mistrzostw Europy 2011 odbył się między 30 września a 8 października w podkopenhaskim mieście Tårnby na lodowisku Tårnby Curling Club. Wraz z tymi zawodami odbyły się Mistrzostwa Europy Mikstów 2011. 

W rywalizacji kobiet uczestniczyło 10 reprezentacji, które zostały podzielone na dwie grupy (zieloną i żółtą). Po dwie najlepsze awansowały do fazy finałowej rozgrywaną według metody Page'a. W turnieju męskim wystąpiło 9 zespołów, do finału awansowały dwie najlepsze drużyny Round Robin. 

Do mistrzostw powróciły reprezentacje Polski, zadebiutowały zaś ekipy z Rumunii i Słowenii. W zawodach grupy C nie brały udziału Irlandki, które pozostały w wyższej grupie na skutek wycofania się reprezentacji Holandii zdegradowanej w poprzednim roku do grupy B.

W obydwu turniejach triumfowali Polacy (Elżbieta Ran i Tomasz Zioło), w finałach wystąpiły także Słowaczki (Gabriella Kajanova) i Litwini (Tadas Vyskupaisas).

Kobiety

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał
6 października 2011; 19:30

Półfinał
6 października 2011; 12:00

G1-Y1
5 października 2011; 19:00

G2-Y2
5 października 2011; 12:00

Klasyfikacja grupowa
Po sesji 9.

Round-Robin

Sesja 1.
30 września 2011; 18:30

Sesja 2.
1 października 2011; 8:00

Sesja 3.
1 października 2011; 16:30

Sesja 4.
2 października 2011; 12:00

Sesja 5.
2 października 2011; 19:30

Sesja 6.
3 października 2011; 12:00

Sesja 7.
3 października 2011; 19:30

Sesja 8.
4 października 2011; 8:30

Sesja 9.
4 października 2011; 16:00

Mężczyźni

Reprezentacje

Wyniki

Klasyfikacja końcowa

Playoff

Finał
6 października 2011; 19:30

Tie-breaker 
6 października 2011; 12:00

Klasyfikacja grupowa
Po sesji 9.

Round-Robin

Sesja 1.
30 września 2011, 15:00

Sesja 2.
1 października 2010, 8:00

Sesja 3.
1 października 2011, 16:30

Sesja 4.
2 października 2011, 12:00

Sesja 5.
2 października 2011, 19:30

Sesja 6.
3 października 2011, 12:00

Sesja 7.
3 października 2011, 19:30

Sesja 8.
4 października 2011, 8:30

Sesja 9.
4 października 2011, 16:00

Zobacz też 
 Sezon 2011/2012 w curlingu

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  
 
 

2011
2011 w curlingu
Curling w Danii
2011 w Danii
Region Stołeczny